Ґміна Рибно може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Рибно (Дзялдовський повіт) — сільська ґміна у Вармінсько-Мазурському воєводстві
 Ґміна Рибно (Сохачевський повіт) — сільська ґміна у Мазовецькому воєводстві